Російська Бу́да — село в Україні, в Летичівській селищній територіальній громаді Хмельницького району Хмельницької області. Населення становить 17 осіб. 

У 2001 році тут жило 43 особи.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 727-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області», увійшло до складу Летичівської селищної громади.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Російська Буда 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району